Enrique Delgado puede referirse a

 Enrique Delgado Coppiano, político ecuatoriano
 Enrique Delgado Gómez, arzobispo católico español
 Enrique Delgado Quirós, sacerdote católico costarricense,
 Enrique Delgado Montes, compositor y músico peruano